Un colpevole senza volto (Conduct Unbecoming) – film del 1975 diretto da Michael Anderson
 Conduct Unbecoming – film del 2011 diretto da Sidney J. Furie
 Conduct Unbecoming – opera teatrale di Barry England